Molyneux, puede hacer referencia a:

 Bill Molyneux, horticultor australiano;
 William Molyneux, filósofo irlandés;
 Molyneux, ciudad de San Cristóbal y Nieves.
 Emery Molyneux (?-1598), cartógrafo, matemático y fabricante neerlandés de globos terrestres y celestes.